A 2019-es Formula Renault Európa-kupa a bajnokság 29. idénye volt. A szezon április 13-án indult az Autodromo Nazionale Monza versenypályán és október 26-án ért véget a Yas Marina Circuit aszfaltcsíkján. A címvédő Max Fewtrell volt, aki a Formula–3 bajnokságban folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét. Az egyéni bajnoki címet Oscar Piastri szerezte meg, míg a csapatoknál a R-ace GP győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló

Versenyzők 
Pontrendszer

Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Csapatok

Megjegyzések 
 Oscar Piastri egy ausztrál versenyző, aki brit linceccel teljesítette a szezont.
 Sebastián Fernández egy venezuelai versenyző, aki spanyol linceccel teljesítette a szezont.
 Az első versenyt 3 kör után félbeszakították. Fél pontokat osztottak ki, mivel a mezőny nem teljesítette a táv 50%-át.

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport hivatalos weboldala 

Európakupa